TFB est un sigle pouvant faire référence à :
 Tribunal fédéral des brevets (Suisse)
 Taxe sur le foncier bâti